Tula bezeichnet:

Orte
 Tula, Stadt in Russland
 die Oblast Tula in Zentralrussland
 Tula (archäologische Stätte), archäologische Stätte in Mexiko
 Tula de Allende, moderne Stadt in Hidalgo, Mexiko, nahe der archäologischen Stätte
 Tula (Tamaulipas), Stadt in Mexiko
 Municipio Tula, Verwaltungseinheit von Tamaulipas, Mexiko
 Tula (Sardinien), Dorf in Sardinien (Italien) beim Lago del Coghinas
 den lokalen, okzitanischen Namen der Stadt Tulle im Département Corrèze in Frankreich

Flüsse
 Río Tula, Fluss in Mexiko
 Tuulijoki, Fluss in Karelien

Künstlernamen
 des Models Caroline Cossey
 der israelischen Sängerin Tal Ben Ari, Mitglied im musikalischen Friedensprojekt "Playing for Change"

Sonstige
 Tulak, eine Gruppe von Flöten, meist Schnabelflöten, in Zentralasien
 Tula (Motorradhersteller) russischer Motorrad- und Motorrollerhersteller
 ein russisches, militärisches Atom-U-Boot der Delta-IV-Klasse, siehe Projekt 667BDRM
 (8985) Tula, ein Asteroid
 eine Niello-Verzierung von Edelmetallen, welche in eingravierten oder durch Stahlplatten eingepressten, mit einer Art schwarzer Farbe ausgefüllten, Zeichnungen besteht
 Tula Mountains, Gebirge im Enderbyland, Antarktika
 Tula Point, Landspitze der Renaud-Insel, Biscoe-Inseln, Antarktis

Siehe auch:
 Tulla
 Werch-Tula